Ник Манкузо (англ. Nick Mancuso; род. 29 мая 1948, Италия) — канадский актёр и продюсер итальянского происхождения. Наиболее известен по ролям в кинофильмах «Билет на небеса» (1981), «Золотая жила» (1982), «Беглый огонь» (1992), а также по роли Тома Брейкера в дилогии «В осаде» (1992-1995). Родился в Италии в 1948, а в 1956 вместе с семьёй эмигрировал в Канаду.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Канады